Jean-Baptiste Augustin Darbefeuille (1756-1831), chirurgien français ;
 Paul Darbefeuille (1852-1933), sculpteur français ;
 Victor Darbefeuille (1900- v. 1950), peintre français.